SCM steht für:

Organisationen
 SC Magdeburg, Sportverein
 SC Magdeburg (Handball), Handballverein
 SC Melle 03, Sportverein
 SC 1997 Memmelsdorf, Sportverein
 Segel-Club Münster

Konzepte
 Software-Configuration-Management, oder Source-Code-Management
 Source-Control-Management, Software-Versionsverwaltung
 Supply-Chain-Management, Wertschöpfungslehre

Unternehmen
 SCM Corporation, US-amerikanischer Schreibmaschinenhersteller, siehe Smith Corona
 SCM Limited, eine ukrainische Beteiligungsgesellschaft
 SCM Microsystems, ein Hersteller von Chipkartenlesern
 SCM Press, britischer theologischer Verlag
 SCM Verlagsgruppe, deutsche evangelikale Verlagsgruppe (Stiftung Christliche Medien), Holzgerlingen
 SCM Group, Hersteller von Holzbearbeitungsmaschinen, Rimini

Sonstiges
 SCM (Scheme Implementation), eine freie Implementierung der Programmiersprache Scheme
 SCM (Dateiendung) Samsung Channel Maps
 SCM – Meine 23 Sklaven, eine Mangaserie
 SCM – Studies in Communication and Media, wissenschaftliche Open-Access-Zeitschrift
 SCM Agreement, ein völkerrechtliches Abkommen zur Regelung von Subventionen und Gegenmaßnahmen

Abkürzung